Executive steht für:
 eine Führungskraft (Wirtschaft) 
 ein Papierformat, siehe Papierformat #Nordamerika
 Osborne Executive, tragbares Computermodell des Herstellers Osborne Computer Corporation

Automodelle:
 Chrysler Executive
 Holland Car Abay Executive
 Holland Car Awash Executive
 Packard Executive
 Pontiac Executive

Siehe auch:
 Exekutive